Lea Salonga – filipińska aktorka musicalowa
 Park Narodowy Salonga w Demokratycznej Republice Konga